Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1987 года прошёл 6—8 февраля в Пензе в манеже Дворца спорта «Рубин». На протяжении 3 дней были разыграны 23 комплекта медалей.

Несмотря на отсутствие нескольких лидеров сборной страны, на соревнованиях был показан ряд высоких результатов. Наталья Лисовская обновила рекорд СССР в толкании ядра, показав второй результат в мире в истории дисциплины — 22,14 м.

Высшие всесоюзные достижения установили Мария Пинигина в беге на 400 метров (52,03) и Марина Жирова на дистанции 60 метров (7,16 — повторение рекорда).

Геннадий Авдеенко предпринял попытку побить рекорд страны в прыжке в высоту, которая закончилась безуспешно. Тем не менее, его победный результат, 2,35 м, оказался всего на один сантиметр хуже рекорда.

Сергей Смирнов выиграл толкание ядра со вторым результатом в истории страны — 21,40 м.

В мужском тройном прыжке пять человек преодолели 17-метровый рубеж, а чемпионом с попыткой на 17,48 м стал Олег Проценко.

Чемпионат СССР по многоборьям в помещении проводился отдельно 14—15 февраля 1987 года в Липецке.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по многоборьям 
Чемпионы страны в многоборьях определились 14—15 февраля 1987 года в Липецке в манеже Дворца спорта «Юбилейный». В соревнованиях принимали участие спортсмены из ГДР, противостоявшие сборной СССР в легкоатлетическом матче.

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1987
 Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 1987
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 1987

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по лёгкой атлетике
Февраль 1987 года
Спорт в России в 1987 году
Спортивные соревнования в Пензе
Спортивные соревнования в Липецке
Чемпионаты СССР в 1987 году
1980-е годы в Липецкой области
1980-е годы в Пензенской области